Barie bezeichnet
 Barie, eine französische Gemeinde im Département Gironde

Barie oder Barié ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin Barié (1883–1915), französischer Organist und Komponist
 Helmut Barié (* 1940), deutscher evangelischer Geistlicher und Theologe
 Wilhelm Barié, deutscher Ringer
 Zakariah Barie (* 1953), tansanischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Barye
 Barrie